TEL of tel kan verwijzen naar:

 tetra-ethyllood, toevoeging aan benzine.
 The European Library, gecentraliseerde toegang tot Europese bibliotheken.
 Tokyo Electron Limited, een Japans producent van elektronica en halfgeleiders
 Enkelvoud van tellen (als zelfstandig naamwoord), of de enkelvoudsvorm of de gebiedende wijs van het werkwoord tellen
 .tel, een toplevel-domein voor telefonie en communicatienetwerken
 Telescoop (sterrenbeeld)
 Graaf Tel uit Sesamstraat
Zie ook homofoon tell.